Список улиц города Байконур

Примечания

Ссылки 
 Постановление Главы администрации города Байконур от 24.02.2016 г. № 34 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог необщего пользования города Байконур»
 Постановление Главы администрации города Байконур от  05 марта 2022 г. № 81 «О переименовании и присвоении новых наименований элементам улично-дорожной сети города Байконур»

Байконур
Байконур